Das Telecom Italia Masters 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 11. Mai 2003 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das vierte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andre Agassi, der als Setzlistenerster in diesem Jahr schon in der ersten Runde ausschied. Neuer Titelträger wurde Félix Mantilla, der als Ungesetzter überraschend triumphierte und seinen zehnten, letzten und größten Karrieretitel gewann. Im Finale besiegte er Roger Federer.
Im Doppel siegten Martin Damm und Cyril Suk im Vorjahr, dieses Jahr schieden sie im Halbfinale aus. Neue Turniersieger sind Wayne Arthurs und Paul Hanley, die sich im Finale gegen Michaël Llodra und Fabrice Santoro schlugen. Es war für Arthurs und Hanley der zweite gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzte Paarungen im Doppel bekamen ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 233 kB)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Rom